Вальганьон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эскарай. Занимает площадь 31,74 км². Население 135 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Покровителями города считаются святой Антонио де Падуа и богоматерь  де Тресфуэнтес.

Население

Примечания

Ссылки
 
 Fuero de Fernando IV

Муниципалитеты Риохи